Известно около 250 видов рода Crambus.

Систематика 
 род: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Crambus
Списки бабочек